Герерос има више значења:

 Герерос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Герерос (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику